Айд:

 Айд, Фрэнк
 Айд у езидов.